Staatscommissie-Bos kan naar de volgende staatscommissies verwijzen:

 Staatscommissie-Bos (1910), inzake de drinkwatervoorziening
 Staatscommissie-Bos (1913), inzake de regeling van de subsidiëring van het bijzondere onderwijs